Puleston est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Dennis E. Puleston (1940-1978), archéologue et écologiste américain
Dennis Puleston (1905-2001), environnementaliste et aventurier américain
Hamlet Puleston (1632-1662), écrivain politique anglais
Ian Puleston-Davies (né en 1958), acteur et scénariste britannique
John Puleston (1583-1659), avocat et juge gallois
John Henry Puleston (1830-1908), journaliste et entrepreneur gallois
Robert Puleston (1526-1583), homme politique gallois
Roger Puleston (1565-1618), homme politique gallois
William D. Puleston (1881-1968), marin et auteur américain

Homonymie de patronyme